Moab (persoon), zoon van Lot en zijn oudste dochter volgens Genesis 19:29-38, stamvader der Moabieten
 een historische landstreek ten oosten van de Dode Zee, woonplaats der Moabieten (zie aldaar), in het huidige Jordanië
 Moab (Utah), een stad in de Amerikaanse staat Utah
 MOAB, Massive Ordnance Air Blast, een uiterst krachtige conventionele bom, de Mother of All Bombs